Кёнигсфельд (нем. Königsfeld — «Королевское поле») — название населённых пунктов.

 Кёнигсфельд (Айфель)
 Кёнигсфельд (Верхняя Франкония)
 Кёнигсфельд (Мекленбург)
 Кёнигсфельд (Саксония)
 Кёнигсфельд (Шварцвальд)
 Кёнигсфельд, раннее название, с 1815 года по 1945 год, Усть-Чорна